Tinta puede hacer referencia a:

 Tinta, líquido utilizado para colorear.
 Tinta de imprenta, una clase de tinta utilizada en imprentas.
 Tinta de calamar, pigmento empleado por los calamares como defensa y también utilizado en gastronomía.
 Tinta, distrito de la provincia de Canchis, Perú.
 Tinta, capital del distrito homónimo, Perú
 Tinta del castaño, enfermedad producida por un hongo.